Михаил Колони може да се отнася за:

 Михаил Колони, български политик;
 Михаил Колони (улица във Варна);
 Средношколски общежития „Михаил Колони“ – Варна.